I X Giochi asiatici si disputarono a Seul, Corea del Sud, dal 20 settembre al 5 ottobre 1986.

Medagliere

Risultati 
 Nuoto
 Pallacanestro
 Pallanuoto
 Pallavolo femminile

Collegamenti esterni